Пиједра Редонда има више значења:

 Пиједра Редонда (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Редонда (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пиједра Редонда (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пиједра Редонда (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Редонда (Санта Марија Тлавитолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику